Niemcy:
 Hildburghausen - miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen
 Hildburghausen - powiat w kraju związkowym Turyngia
 Hildburghausen - dawny powiat 1990-1994

Zobacz też:
 Landkreis Hildburghausen
 Saksonia-Hildburghausen
 Saksonia-Meiningen i Hildburghausen